Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1952 года проходил в Люксембурге 23—24 августа, спустя три недели после Олимпийских игр.

Призёры

Результаты

Любители 
Протяжённость гонки составила 175 километров (10 кругов). Участвовало 111 спортсменов (рекордное количество), из них финишировало 50.

Профессионалы 
Протяжённость гонки составила 280 километров (16 кругов по 17,5 километров). Участвовало 48 спортсменов из 9 стран, из них финишировало 38.

Ссылки 
 Статистика чемпионата на les-sports.info
 Чемпионат мира по велоспорту среди любителей 1952
 Чемпионат мира по велоспорту среди профессионалов 1952
 Leidsch Dagblad, 25 augustus 1952

Велогонки в Люксембурге